How Great Thou Art – nagrodzony nagrodą Grammy album gospel Elvisa Presleya, wydany w 1967 roku.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Elvisa Presleya
Albumy muzyczne wydane w roku 1967
Muzyka chrześcijańska